Masdenverge kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Masdenverge (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Masdenverge (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar